Tehov può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Tehov, comune del distretto di Benešov, in Boemia Centrale
Tehov, comune del distretto di Praha-východ, in Boemia Centrale